Le mot teneur du verbe tenir peut faire référence :
 au contenu d'un article ;
 en chimie, à la contenance d'un corps. Exemple : la teneur en sucre de ce maïs est importante ;
 en musique, la teneur est à l'origine une note (ou corde récitative) sur laquelle on chante un psaume. Dans la polyphonie primitive, née au Moyen Âge, ce terme désigne aussi la voix masculine de registre médian qui chante le cantus firmus liturgique (la voix qui « tient » le motif mélodique d'origine liturgique autour duquel se développe la polyphonie, improvisée ou écrite). Le mot teneur a fini par désigner, au fil d'une évolution de plusieurs siècles (à partir du XVIIIe siècle surtout), le registre vocal connu aujourd'hui sous le nom de ténor (mot d'origine italienne cette fois : tenore, et accessoirement latine : tenor).

Toponyme 
 Teneur est également le nom d'une commune du Pas-de-Calais, en France.

Voir aussi 
 

oc:Teneur